Die Primera División 1997/98 war die 67. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 30. August 1997 und endete am 17. Mai 1998.

Der FC Barcelona wurde zum 15. Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
 Als Titelverteidiger ging der 27-malige Meister Real Madrid ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde der FC Barcelona.
 Aufgestiegen aus der Segunda División sind CP Mérida, UD Salamanca und RCD Mallorca.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 Titelverteidiger der UEFA Champions League – Real Madrid – UEFA Champions League
 2. – Athletic Bilbao – UEFA-Champions-League-Qualifikation
 Finalist der Copa del Rey – RCD Mallorca – Europapokal der Pokalsieger
 3. – Real Sociedad – UEFA-Pokal
 6. – Celta Vigo – UEFA-Pokal
 7. – Atlético Madrid – UEFA-Pokal
 8. – Betis Sevilla – UEFA-Pokal
 9. – FC Valencia – UEFA Intertoto Cup
 10. – Espanyol Barcelona – UEFA Intertoto Cup

Absteiger in die Segunda División
 18. – SD Compostela
 19. – CP Mérida
 20. – Sporting Gijón

Aufsteiger in die Primera División
 Deportivo Alavés
 FC Extremadura
 FC Villarreal

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

Die Meistermannschaft des FC Barcelona

Weblinks 
Spain - List of Champions rsssf.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1997/98
1997 98